Би́блия короле́вы Со́фьи, Шарошпатакская Библия () — древнейший из известных переводов Ветхого завета на польский язык, выполненный по инициативе Софьи Гольшанской, четвёртой жены короля польского Владислава II Ягайла. Перевод был завершен в 1453—1455 годах. Одним из переводчиков был капеллан королевы Андрей из Яшовиц.

Перевод был сделан с более раннего чешского перевода Вульгаты. Работа не была окончена — иллюстрирование велось ещё в XVI веке.

История памятника 
С 1708 года библия находилась в библиотеке кальвинского коллегиума в Шарошпатаке в Венгрии. От этой местности и происходит одно из названий перевода. До Второй мировой войны этот литературный памятник состоял из 185 листов, содержащих Ветхий завет до книги Есфирь. Были найдены также фрагменты следующих книг, но нет уверенности в том, что был переведён также и Новый завет. Во время войны Библия была уничтожена. Сохранились лишь отдельные листы: два находятся в университетской библиотеке во Вроцлаве, фрагмент одного — в библиотеке Национального музея в Праге.

Издания 
Текст Шарошпатакской Библии сохранился в довоенных изданиях. В 1856 году в Познани Мариан Ярошиньский издал хромолитографию фрагмента Библии королевы Софьи. Полный текст впервые был представлен во Львовском издании 1871 года «Библия королевы Софьи жены Ягайлы. Из Шарошпатакского кодекса. Стараниями князя Иржи Генриха Любомирского издал Антоний Малецкий» ().

В 1930 году в Кракове тиражом в 220 экземпляров вышло фототипическое издание «Шарошпатакская Библия. Факсимиле кодекса библиотеки гимназии в Шарошпатаке. Издал Людвиг Бернацкий» ().

Последнее доступное издание «Библия Королевы Софьи (Шарошпатакская) со старочешским переводом Библии» () было подготовлено в 1965—1971 годах Станиславом Урбаньчиком и Владимиром Киасом в рамках проекта издания источников Оссолинеума.

Примечания

Литература 
 
 Semkowicz W. Paleografia łacińska. — Kraków, 1951.
 Encyklopedia Wiedzy o książce. — Wrocław, 1971.
 Potkowski E. Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. — Warszawa, 1984.
 Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. — Warszawa, 1988.
 Satała Z. Poczet polskich królowych, księżnych i metres. — Szczecin, 1990.
 Bieńkowska B., Chamerska H. Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. — Wrocław, 1992.
 Miodońska B. Małopolskie malarstwo książkowe 1320—1540. — Warszawa, 1993.

Ссылки 
  Статья о «Библии королевы Софьи» //  Historia książki. Książka w Polsce. .
  Фрагменты текста «Библии королевы Софьи» // Staropolska.pl. .
  «Библия королевы Софьи» в издании Ан. Малецкого (1871) // Польская сетевая библиотека. .

См. также  
 Переводы Библии

королевы Софьи
Древнепольские памятники письменности